Фиде́лис Хойна́цкий ( OFMCap, 1.11.1906 года в городе Лодзь, Польша — 9.07. 1942 года в Дахау, Германия) — блаженный Римско-Католической Церкви, монах, мученик. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II во время его посещения Варшавы 13.06.1999 года.

Биография 

27.08.1933 года вступил в мужской францисканский орден капуцинов. Изучал богословские дисциплины в Люблине. Занимался пастырской деятельностью среди больных алкоголизмом. Был арестован 25.01.1940 года и интернирован 18.06.1940 года в концентрационный лагерь Заксенхаузен. 14.12.1940 был препровожден в концентрационный лагерь Дахау, где был казнён в газовой камере. Его концентрационный номер — 22473.

Прославление 

13 июня 1999 года был беатифицирован римским папой Иоанном Павлом II вместе с другими польскими мучениками Второй мировой войны.

День памяти — 12 июня.

Источник 

 Roland Prejs: Błogosławiony brat Fidelis Chojnacki. Włocławek: Wydaw. Duszpasterstwa Rolników, 2001.

Примечания

Ссылки 
 Индекс святых

Католические святые
Католические блаженные
Святые Польши
Христианские святые XX века
Умершие в концлагере Дахау